Чемпіонат Франції 2003—2004 () — 66-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Чемпіоном втретє поспіль став «Ліон».

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Сошо взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубку французької ліги 2003—2004.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга 1 на soccerway 
 Ліга 1 на rsssf  

Ліга 1
Франція
Франція
2003 у французькому спорті
2004 у французькому спорті